Лев Нау́мович Войтоло́вский (, с. Старое, Полтавская губерния — ноябрь 1941, Ленинград) — российский врач, журналист, публицист и литературный критик.

Биография 
Учился в 1 киевской гимназии, затем на медицинских факультетах Киевского и Харьковского университетов. Работал сверхштатным ординатором в киевской клинике нервных и душевных болезней.

В качестве судового врача участвовал в нескольких морских экспедициях. Принимал участие в Русско-японской (1904—1905) и Первой мировой войнах (1914—1917). В ходе Русско-японской служил военврачом военно-полевого госпиталя Николо-Уссурийской крепости. Участвовал в боях в Маньчжурии, был ранен и контужен, в 1906 демобилизован.

С 1907 по 1914 год совмещал медицинскую практику с литературной деятельностью. Работал редактором литературного отдела газеты «Киевская мысль». С началом Первой мировой войны вернулся на военную службу. С 1914 по 1917 гг. командовал военно-полевым госпиталем. Войну закончил в звании капитана медицинской службы.

До Революции симпатизировал левым партиям, но не был членом ни одной из них. В 1917 году был делегирован в качестве офицерского выборного от Особой армии на 2 Всероссийский съезд Советов, где фигурировал как социал-демократ меньшевик.

С 1918 по 1920 год жил в Киеве, продолжал совмещать медицинскую работу с журналистикой. В 1920 г. пошёл на службу в Красную армию. В составе 12 армии был направлен на Западный (Польский) фронт. Демобилизован в 1922 г. по состоянию здоровья.

С 1922 года занимался публицистикой и литературной критикой. Опубликовал роман «По следам войны. Походные записки 1914—1917» (1 изд. — 1925 г., 2 — 1928 г., 3 — 1998 г. — «Вставал кровавый Марс»). Посвятил несколько статей и книг задачам популяризации достижений психологии и психиатрии в России. Был одним из активных сторонников развития военной психиатрии.

Был дружен и состоял в переписке с известными литературными и общественными деятелями разных политических убеждений — писателями И. Буниным, М. Горьким, главой Наркомпроса А. В. Луначарским, революционером и ученым Н. А. Морозовым, редактором журнала «Правда» В. Кожевниковым, поэтом Д. Бедным.

В 1926 году переехал в Ленинград. Сотрудничал с рядом журналов, занимался литературной критикой. В начале 1930-х гг. начал терять зрение из-за старых ранений, перенес несколько неудачных операций, вскоре совсем ослеп.

Умер зимой 1941 г. во время Ленинградской блокады. Похоронен на  Волковского кладбища.

Семья 
Его жена Анна Ильинична Войтоловская (1879—1953) приходилась двоюродной сестрой литературному критику С. А. Венгерову, переводчице З. А. Венгеровой и пианистке И. А. Венгеровой.
Дочери:
 Адда Львовна Войтоловская (1902—1990), историк.
 Лина Львовна Войтоловская (1908—1984), литератор, киносценарист, жена киноведа И. В. Вайсфельда.
 Элла Львовна Войтоловская (в замужестве Дрейлинг, 1901—1982), литературовед.
 Александра Львовна Войтоловская (1912—1996), доктор экономических наук, педагог.

Избранные сочинения 

 Войтоловский Л. Н. Азия или Европа? : По поводу памфлета Максима Горького «Русская жестокость». — Киів : Держ. вид-во, 1922. — 30 с.
 Войтоловский Л. Н. Крит. очерк // Бедный Д. Собрание сочинений : 1909—1922. — М. ; Пб. : «Крокодил» при «Рабочей газете», 1923. — 48+390 с.
 Войтоловский Л. Н. Демьян Бедный : Критико-биогр. очерк. — М. ; Л : Моск. рабочий, 1925. — 60 с.
 Войтоловский Л. Н. Н. В. Гоголь // Гоголь Н. Сочинения. — М.; Л., 1927. — Т. 1. — С. III-XXVIII.
 Н. В. Гоголь (1809—1852) // Гоголь Н. Сочинения: В 3 томах. — М.; Л., 1928. — Т. 1. — С. III-XXVIII.
 Войтоловский Л. Н. Н. В. Гоголь (1809—1852) // Гоголь Н. В. Сочинения. — М.; Л., 1928. — С. III—XV.
 — 2-е изд. — М.; Л., 1928. — С. III—XV.
 — 3-е изд. — М.; Л., 1929. — С. III—XV.
 — 4-е изд. — М.; Л., 1930. — С. III—XV.
 Войтоловский Л. Н. Декабристы : 1825 — 14 декабря — 1925. — М. ; Л : Гос. изд-во, 1926. — 32 с.
 Войтоловский Л. Н. История русской литературы XIX и XX веков: В 2-х томах. — М.; Л., 1926, 1928.
 Ч. 1 : Пушкин ; Достоевский. — 1926. — 249 с.
 Ч. 2 : Решетников ; Горький. — 1928. — 304 с.
 Войтоловский Л. Н. А. В. Кольцов // Кольцов А. В. Стихотворения. — М.; Л., 1927. — С. 3-8.
 Войтоловский Л. Н. Жизнь Владимира Галактионовича Короленко : (1853—1921). — Киев : Культотд. Профсоюза совработников, 1922. — 24 с.
 Войтоловский Л. Н. Крестьянин и рабочий в русской художественной литературе XIX и XX в.в. : Лит.-обществ. хрестоматия для шк. и самообразования в 2 ч. — М. ; Л : Гос. изд-во, 1925. — (Пособия для труд. шк. : Учеб. пособия для шк. I и II ступ.)
 Ч.1 : Крещеная собственность. — 1926. — 159 с.
 Ч.2 : 1. Волчья воля ; 2. За власть советов. — 1925. — 479 с.
 — 2-е изд. — М. ; Л : Гос. изд-во, 1926. — (Учеб. пособия для шк. I и II ступ.)
 Войтоловский Л. Н. Литературное значение и творчество Н. В. Гоголя : Крит. очерк с биогр. — Киев : Ф. Л. Иссерлис и К°, 1909. — 76 с.
 Войтоловский Л. Н. Очерки истории русской литературы XIX и XX веков. — 3-е изд., испр. — М.; Л.: Гос. изд-во, 1928. — Ч. 1: Пушкин — Достоевский. — 244 с.
 Войтоловский Л. Н. Очерки коллективной психологии : В 2 ч. — М. ; Пг : Гос. изд-во, [1923]—1925.
 Ч. 1. — [1923]. — 88 с.
 Ч. 2 : Психология общественных движений. — 1925. — 119 с.
 Войтоловский Л. Н. По следам войны : Поход. записки 1914—1917 / Предисл. Демьяна Бедного. — Л. : Гос. изд-во, 1925—1927. — Ч. 1. — 1925. — 202 с.; Ч. 2. — 1927. — 284 с.
 — 2-е изд. — М.; Л.: Гос. изд-во, 1928. — Ч. 1. — 369+2 с.
 1914 и 1915. — [М.] : Гос. изд-во, 1928. — (Из книги «По следам войны»)
 — Л.; М.: Огиз — Гос. изд-во худ. лит-ры, 1931. — 542+2 с. — (Дешевая библиотека ; № 9)
 — 2-е изд. — [Л.] : Изд-во писателей в Ленинграде, [1934]. — 599 с.
 Всходил кровавый Марс : По следам войны : [Поход. записки о первой мировой войне]. — М.: Воениздат, 1998. — 428+3 с. — (Редкая книга). —  — ISBN 5-203-01845-6
 Войтоловский Л. Н. Предисловие // Стихотворения / Э.Верхарн, Ш.Бодлер, П.Верлен; Пер. Валентины Дынник, Луи Шенталь. — Киев : Культотд. Проф. союза сов. раб., 1922. — 47 с.
 — 2-е изд. — Киев: Культотд. проф. союза сов. раб., 1923. — 47 с.
 Войтоловский Л. Н. Роль чувства в коллективной психологии // Сборник работ по невропатологии и психиатрии, посвященный профессору И. А. Сикорскому его учениками по случаю тридцатипятилетия его врачебно-научной деятельности. 1869—1904. — Киев : тип. т-ва И. Н. Кушнерев и К°, 1904. — С. 652—700.
 Войтоловский Л. Н. Текущий момент и текущая литература : (К психологии соврем. обществ. настроений). — СПб.: Зерно, 1908. — 48 с.
 Войтоловский Л. Н. У японцев : Из путевых впечатлений. — Пг. ; М : Книга, 1924. — 80 с.
 Войтоловский Л. Н. [***] // Литературный распад : Крит. сб. — 1908. — Кн. 1. — С. 58, 95-202, 221—312; 1909. — Кн. 2.
 Героизм революции : Ист.-лит. хрестоматия XIX и XX веков : Париж. Коммуна — Октябрь : 1871—1917 / Сост. Л. Н. Войтоловский. — М : Гос. изд-во, [1924]. — 276 с.
 Героизм революции : Ист.-лит. хрестоматия XIX и XX веков / Сост. Л. Н. Войтоловский. — 2-е изд. — М. ; Л : Тип. им. Гутенберга, 1925.
 — М.; Л.: Гос. изд-во, 1927. — Т. 1: Эпоха буржуазных революций. 1789—1861 гг. — 319 с.
 — Т. 2 : 1871—1917. — 1925. — 423 с.
 Книга / Под ред. Л. Н. Войтоловского. — Пг. [и др.]: Книга, 1920. — Сб. 1. — 94 с.; Сб. 2. — 88 с.
 Революционная поэзия : Чтец-декламатор / Сост. Л. Н. Войтоловский. — 2-е изд. — [Харьков] : Гос. изд-во Украины, 1923.

Примечания

Литература 

 Бойчевский В. И. Войтоловский, Лев Наумович // Литературная энциклопедия: В 11 т. — Т. 2. — [М.]: Изд-во Ком. Акад., 1929. — Стб. 278—280.
Лев Войтоловский. "Всходил кровавый Марс: по следам войны." Хроника первой мировой войны.

Выпускники Первой Киевской гимназии
Выпускники Киевского университета
Участники Русско-японской войны (Россия)
Медики Первой мировой войны (Россия)
Участники Советско-польской войны (советские республики)
Военные врачи Российской империи
Военные врачи СССР
Врачи Украины
Врачи СССР
Публицисты СССР
Журналисты СССР
Жертвы блокады Ленинграда